Classement mondial des joueurs de snooker du top 106 pour la saison 1999-2000. Les points sont calculés en additionnant les points accumulés lors des deux saisons précédentes (1997-1998 et 1998-1999).

Notes et références 

1999-2000
Classements 1999-2000
Classements 1999-2000